Шон Эванс (; род. 28 апреля 1986, Питерборо, Онтарио) — канадский игрок в лакросс, выступающий за американский клуб «Баффало Бандитс» на позиции форварда.

Карьера 
Шон Эванс выступал в Canadian Junior A lacrosse за команду «Питерборо Лейкерс», он находится на 34 месте в списке лучших бомбардиров Canadian Junior A lacrosse.Был выбран на драфте NLL 2005 года под вторым номером клубом «Рочестер Найтхокс». В своём дебютном сезоне провёл 15 матчей и набрал 37 очков, а в плей-офф сыграл 2 матча и набрал 4 очка. В 2007 году «Рочестер Найтхокс» занял первое место в своём дивизионе, а Шон Эванс в чемпионате НЛЛ сыграл 16 матчей и набрал 66 очков, в плей-офф сыграл 3 матча и набрал 8 очков, и «Рочестер Найтхокс» стал чемпионом. В 2008 году «Рочестер Найтхокс» занял в своём дивизионе 5 место и команда не вышла в плей-офф, а Шон Эванс набрал 63 очка в 15 матчах. В 2009 году «Рочестер Найтхокс» занял 4 место в своём дивизионе, а Шон Эванс в 16 матчах набрал 79 очков. В плей-офф Эванс набрал 5 очков в 1 матче, но команда «Рочестер Найтхокс» выбыла в четвертьфинале дивизиона. В 2010 году «Рочестер Найтхокс» не вошёл в плей-офф, занял в чемпионате НЛЛ 5 место в своём дивизионе, а Эванс набрал в 11 матчах 45 очков. В 2011 году Шон Эванс набрал 73 очка в 16 матчах, а команда «Рочестер Найтхокс» добралась до четвертьфинала дивизиона. В 2012 году Шон Эванс перешёл в канадский клуб «Калгари Рафнекс», в дебютном сезоне за который Эванс набрал 79 очков в 16 матчах, а «Калгари Рафнекс» занял первое место в своём дивизионе. В плей-офф «Калгари Рафнекс» проиграл в четвертьфинале дивизиона. В 2013 году «Калгари Рафнекс» стал вторым в своём дивизионе, а Шон Эванс набрал 112 очков в 16 матчах. По итогам сезона Эванс в первый раз получил приз National Lacrosse League MVP Award. В 2014 году Шон Эванс набрал 105 очков в 18 матчах, а «Калгари Рафнекс» дошёл до финала плей-офф, где уступил клубу «Рочестер Найтхокс». В 2015 году, Шон Эванс набрал 130 очков в 18 матчах, второй раз получил приз National Lacrosse League MVP Award. «Калгари Рафнекс» проиграл в финале дивизиона клубу «Эдмонтон Раш». В 2016 году Шон Эванс перешёл в американский клуб «Нью-Ингленд Блэк Вулвз», в чемпионате сыграл 17 матчей и набрал 118 очков. В плей-офф за 3 матча Эванс набрал 16 очков.

Награды 
 National Lacrosse League MVP Award: 2013, 2015
 All-Pro First Team: 2013, 2014, 2015
 All-Pro Second Team: 2012
 Named to 2006 All-Rookie Team: 2006

Статистика

Примечания

Ссылки 
 http://www.insidelacrosse.com/wire.php?id=5488
 https://twitter.com/shawnevans1588  Твиттер Шона Эванса

Игроки в лякросс Канады
Игроки «Рочестер Найтхокс»
Игроки «Калгари Рафнекс»
Игроки «Баффало Бандитс»
Выпускники Белларминского университета